Еллі Гакамі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Дженніфер Сентрок.

Сара Гомер виграла титул, перемігши у фіналі Робін Вайт з рахунком 6–4, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Патті Фендік (півфінал)
  Стефані Реге (півфінал)
  Еллі Гакамі (1-ше коло)
  Робін Вайт (фінал)
  Гретхен Магерс (чвертьфінал)
  Енн Вайт (чвертьфінал)
  Сара Гомер (переможниця)
  Джо Дьюрі (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Northern California Open Draw

Northern California Open (теніс)
Тур WTA 1988